Baker Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Baker Lake (See in Nunavut), See in Nunavut

in den Vereinigten Staaten:
 Baker Lake (Idaho), See in Idaho
 Baker Lake (Kalifornien), See in Kalifornien
 Baker Lake (Maine), See in Maine
 Baker Lake (Washington), See im Bundesstaat Washington

Baker Lake ist der Name folgender Orte:

 Baker Lake, Ort in Nunavut, Kanada

Siehe auch:
 Bakers Lake
 Lake Baker, Seen in Australien

fr:Lac Baker